Bumper steht für:

 Stoßfänger (englisch), siehe Stoßstange (Karosserie)
 Bumper (Rakete), eine A4-Rakete mit aufgesetzter WAC-Rakete
 kurzer Toneffekt im Rundfunk, siehe Trenner
 Schlagturm bei Flipperautomaten, siehe Flipperautomat #Spielelemente
 Bumper Robinson (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler
 Bumper, ein Pferderennen auf der Flachen mit Start und Regeln wie bei Hindernisrennen

Siehe auch:
 Bump (Begriffsklärung)
 Bumpers